L99 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Tetcott (L99), un destroyer de la Royal Navy ;
 Maladie de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres